Marville ist Name oder Namensbestandteil zweier französischer Gemeinden:

 Marville im Département Meuse
 Marville-Moutiers-Brûlé im Département Eure-et-Loir

Marville ist der Familienname von Personen:

 Charles Marville, französischer Fotograf

Siehe auch: Marvil